Palaiologosz Eudokia trapezunti császárné (1264/65–1301/2), VIII. Mihály bizánci császár lánya és II. János trapezunti császár felesége
Bagrationi Eudokia trapezunti császárné (1360 előtt–1395), születési neve: Gulkan(-Hatun(i)) (Gülhan), IX. Dávid grúz király lánya és III. Manuél trapezunti császár felesége